Een complicatie is een probleem dat soms ontstaat bij een bepaalde handeling of op een bepaald moment. Het wordt in verschillende vakgebieden gebruikt:

 Complicatie (medisch) 

In de horloge-industrie is een complicatie een speciale functie op een horloge (bijvoorbeeld: datumaanduiding, maanstand, chronograaf, etc).